Nikolovski ist der Familienname folgender Personen:

 Goce Nikolovski (1947–2006), mazedonischer Sänger 
 Vladimir Nikolovski (1938–2010), jugoslawischer Fußballspieler